|-
|(83001)||2001 QB160|| align=right|14,4|| align=right|2,851|| align=right|0,126|| align=right|9,97|| align=right|4,812||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83002)||2001 QE160|| align=right|15,4|| align=right|2,730|| align=right|0,118|| align=right|4,23|| align=right|4,509||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83003)||2001 QK160|| align=right|15,8|| align=right|2,732|| align=right|0,095|| align=right|3,71|| align=right|4,515||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83004)||2001 QY160|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,145|| align=right|5,59|| align=right|5,466||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83005)||2001 QX161|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,073|| align=right|6,38|| align=right|4,539||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83006)||2001 QK162|| align=right|14,4|| align=right|3,156|| align=right|0,164|| align=right|0,94|| align=right|5,605||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83007)||2001 QP162|| align=right|14,4|| align=right|3,187|| align=right|0,172|| align=right|5,84|| align=right|5,689||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83008)||2001 QY163|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,075|| align=right|10,75|| align=right|5,138||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83009)||2001 QH164|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,189|| align=right|11,45|| align=right|3,814||MBA||21. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83010)||2001 QW164|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,101|| align=right|3,07|| align=right|4,205||MBA||22. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83011)||2001 QF165|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,054|| align=right|10,04|| align=right|5,408||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83012)||2001 QQ167|| align=right|17,1|| align=right|2,208|| align=right|0,085|| align=right|5,03|| align=right|3,279||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83013)||2001 QJ169|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,072|| align=right|4,87|| align=right|4,533||MBA||26. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83014)||2001 QZ169|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,159|| align=right|11,64|| align=right|5,486||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83015)||2001 QA170|| align=right|16,5|| align=right|2,569|| align=right|0,085|| align=right|3,08|| align=right|4,116||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83016)||2001 QS170|| align=right|15,3|| align=right|2,676|| align=right|0,125|| align=right|11,86|| align=right|4,376||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83017)||2001 QT170|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,012|| align=right|4,43|| align=right|4,645||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83018)||2001 QP173|| align=right|15,6|| align=right|2,983|| align=right|0,027|| align=right|9,55|| align=right|5,151||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83019)||2001 QJ174|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,098|| align=right|7,12|| align=right|3,724||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83020)||2001 QG177|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,044|| align=right|4,21|| align=right|4,331||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83021)||2001 QT177|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,176|| align=right|4,67|| align=right|5,631||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83022)||2001 QA178|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,204|| align=right|15,27|| align=right|4,697||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83023)||2001 QG178|| align=right|14,3|| align=right|3,079|| align=right|0,174|| align=right|21,17|| align=right|5,403||MBA||24. avgust 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(83024)||2001 QQ178|| align=right|15,2|| align=right|2,555|| align=right|0,253|| align=right|8,46|| align=right|4,084||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83025)||2001 QJ179|| align=right|13,8|| align=right|3,130|| align=right|0,095|| align=right|14,47|| align=right|5,537||MBA||28. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83026)||2001 QZ179|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,245|| align=right|8,54|| align=right|3,693||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83027)||2001 QB180|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,084|| align=right|5,70|| align=right|4,268||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83028)||2001 QC180|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,109|| align=right|5,87|| align=right|4,594||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83029)||2001 QB181|| align=right|14,6|| align=right|2,795|| align=right|0,109|| align=right|5,42|| align=right|4,672||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83030)||2001 QC181|| align=right|15,7|| align=right|2,445|| align=right|0,198|| align=right|6,13|| align=right|3,821||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83031)||2001 QJ181|| align=right|13,8|| align=right|3,184|| align=right|0,140|| align=right|6,09|| align=right|5,680||MBA||28. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83032)||2001 QN181|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,196|| align=right|11,08|| align=right|4,065||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83033)||2001 QD182|| align=right|13,9|| align=right|2,757|| align=right|0,110|| align=right|13,39|| align=right|4,578||MBA||30. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83034)||2001 QT183|| align=right|14,8|| align=right|2,996|| align=right|0,126|| align=right|3,61|| align=right|5,186||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83035)||2001 QY183|| align=right|15,5|| align=right|3,146|| align=right|0,155|| align=right|1,67|| align=right|5,579||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83036)||2001 QC185|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,059|| align=right|17,23|| align=right|5,453||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83037)||2001 QC188|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,058|| align=right|13,38|| align=right|4,287||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83038)||2001 QN190|| align=right|14,7|| align=right|2,483|| align=right|0,218|| align=right|13,24|| align=right|3,911||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83039)||2001 QU191|| align=right|14,1|| align=right|2,909|| align=right|0,127|| align=right|13,30|| align=right|4,961||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83040)||2001 QS192|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,228|| align=right|11,56|| align=right|4,262||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83041)||2001 QT193|| align=right|13,8|| align=right|3,086|| align=right|0,162|| align=right|15,87|| align=right|5,420||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83042)||2001 QV193|| align=right|13,5|| align=right|3,180|| align=right|0,050|| align=right|14,41|| align=right|5,670||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83043)||2001 QT194|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,102|| align=right|17,58|| align=right|5,290||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83044)||2001 QA195|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,130|| align=right|10,17|| align=right|4,362||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83045)||2001 QC195|| align=right|14,4|| align=right|3,161|| align=right|0,101|| align=right|12,70|| align=right|5,619||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83046)||2001 QW195|| align=right|12,6|| align=right|3,231|| align=right|0,057|| align=right|16,06|| align=right|5,806||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83047)||2001 QX195|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,050|| align=right|13,10|| align=right|5,707||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83048)||2001 QF196|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,120|| align=right|16,71|| align=right|4,179||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83049)||2001 QX196|| align=right|14,6|| align=right|2,785|| align=right|0,118|| align=right|11,11|| align=right|4,647||MBA||22. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83050)||2001 QQ197|| align=right|14,2|| align=right|2,770|| align=right|0,098|| align=right|14,46|| align=right|4,608||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83051)||2001 QL200|| align=right|13,5|| align=right|3,106|| align=right|0,099|| align=right|14,10|| align=right|5,473||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83052)||2001 QX200|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,194|| align=right|4,35|| align=right|4,588||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83053)||2001 QP201|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,107|| align=right|10,29|| align=right|5,223||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83054)||2001 QC202|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,031|| align=right|5,10|| align=right|4,662||MBA||23. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83055)||2001 QN202|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,106|| align=right|3,30|| align=right|5,405||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83056)||2001 QT202|| align=right|14,9|| align=right|3,074|| align=right|0,069|| align=right|9,41|| align=right|5,388||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83057)||2001 QJ205|| align=right|15,4|| align=right|2,787|| align=right|0,043|| align=right|5,21|| align=right|4,652||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83058)||2001 QL207|| align=right|15,4|| align=right|2,843|| align=right|0,087|| align=right|1,89|| align=right|4,793||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83059)||2001 QP207|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,060|| align=right|9,21|| align=right|4,521||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83060)||2001 QD210|| align=right|15,8|| align=right|2,655|| align=right|0,111|| align=right|15,08|| align=right|4,325||MBA||23. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83061)||2001 QQ210|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,185|| align=right|14,13|| align=right|5,503||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83062)||2001 QA212|| align=right|14,7|| align=right|2,667|| align=right|0,032|| align=right|7,20|| align=right|4,356||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83063)||2001 QF212|| align=right|14,4|| align=right|3,065|| align=right|0,048|| align=right|8,88|| align=right|5,366||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83064)||2001 QG212|| align=right|15,1|| align=right|3,018|| align=right|0,043|| align=right|2,62|| align=right|5,243||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83065)||2001 QW212|| align=right|15,3|| align=right|2,947|| align=right|0,109|| align=right|1,03|| align=right|5,057||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83066)||2001 QX212|| align=right|14,9|| align=right|3,109|| align=right|0,136|| align=right|4,76|| align=right|5,481||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83067)||2001 QB213|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,194|| align=right|3,24|| align=right|4,547||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83068)||2001 QD213|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,060|| align=right|4,36|| align=right|4,530||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83069)||2001 QJ213|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,046|| align=right|15,01|| align=right|4,197||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83070)||2001 QK213|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,042|| align=right|1,57|| align=right|4,636||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83071)||2001 QO214|| align=right|15,8|| align=right|2,757|| align=right|0,036|| align=right|1,53|| align=right|4,578||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83072)||2001 QT215|| align=right|14,7|| align=right|2,950|| align=right|0,062|| align=right|12,35|| align=right|5,065||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83073)||2001 QE216|| align=right|15,4|| align=right|2,869|| align=right|0,038|| align=right|2,15|| align=right|4,858||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83074)||2001 QP216|| align=right|15,9|| align=right|2,831|| align=right|0,066|| align=right|2,76|| align=right|4,762||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83075)||2001 QN217|| align=right|15,7|| align=right|2,711|| align=right|0,097|| align=right|2,77|| align=right|4,462||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83076)||2001 QB218|| align=right|15,1|| align=right|2,772|| align=right|0,058|| align=right|2,12|| align=right|4,614||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83077)||2001 QQ218|| align=right|16,5|| align=right|2,446|| align=right|0,184|| align=right|1,60|| align=right|3,825||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83078)||2001 QS221|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,242|| align=right|11,12|| align=right|5,350||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83079)||2001 QN222|| align=right|14,9|| align=right|3,075|| align=right|0,122|| align=right|12,40|| align=right|5,391||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83080)||2001 QG223|| align=right|15,7|| align=right|2,798|| align=right|0,069|| align=right|6,93|| align=right|4,679||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83081)||2001 QB225|| align=right|15,3|| align=right|2,990|| align=right|0,085|| align=right|2,00|| align=right|5,170||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83082)||2001 QA226|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,111|| align=right|7,85|| align=right|4,139||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83083)||2001 QC226|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,065|| align=right|9,09|| align=right|4,230||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83084)||2001 QO227|| align=right|14,6|| align=right|3,052|| align=right|0,120|| align=right|19,96|| align=right|5,331||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83085)||2001 QC228|| align=right|15,0|| align=right|3,059|| align=right|0,058|| align=right|9,37|| align=right|5,351||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83086)||2001 QN228|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,082|| align=right|9,29|| align=right|5,463||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83087)||2001 QM229|| align=right|15,0|| align=right|2,755|| align=right|0,106|| align=right|13,52|| align=right|4,573||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83088)||2001 QG230|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,082|| align=right|15,34|| align=right|4,276||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83089)||2001 QP230|| align=right|15,4|| align=right|2,758|| align=right|0,074|| align=right|5,40|| align=right|4,581||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83090)||2001 QG232|| align=right|14,6|| align=right|3,202|| align=right|0,142|| align=right|1,32|| align=right|5,728||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83091)||2001 QJ232|| align=right|15,6|| align=right|2,937|| align=right|0,128|| align=right|2,32|| align=right|5,032||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83092)||2001 QZ232|| align=right|15,4|| align=right|2,894|| align=right|0,058|| align=right|1,23|| align=right|4,923||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83093)||2001 QR233|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,061|| align=right|1,14|| align=right|5,487||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83094)||2001 QS233|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,124|| align=right|7,11|| align=right|5,347||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83095)||2001 QZ233|| align=right|15,9|| align=right|2,950|| align=right|0,080|| align=right|0,94|| align=right|5,066||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83096)||2001 QF234|| align=right|15,6|| align=right|2,845|| align=right|0,079|| align=right|1,96|| align=right|4,797||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83097)||2001 QA235|| align=right|14,9|| align=right|2,954|| align=right|0,068|| align=right|1,24|| align=right|5,076||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83098)||2001 QZ235|| align=right|15,6|| align=right|2,670|| align=right|0,065|| align=right|9,74|| align=right|4,363||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83099)||2001 QM236|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,091|| align=right|1,37|| align=right|4,366||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83100)||2001 QA237|| align=right|14,5|| align=right|3,201|| align=right|0,059|| align=right|15,98|| align=right|5,725||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83101)||2001 QD237|| align=right|14,4|| align=right|3,127|| align=right|0,173|| align=right|5,45|| align=right|5,528||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83102)||2001 QU237|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,068|| align=right|4,13|| align=right|4,389||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83103)||2001 QA238|| align=right|14,1|| align=right|3,078|| align=right|0,070|| align=right|10,39|| align=right|5,399||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83104)||2001 QK238|| align=right|15,1|| align=right|2,832|| align=right|0,094|| align=right|1,48|| align=right|4,764||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83105)||2001 QN238|| align=right|14,2|| align=right|3,195|| align=right|0,088|| align=right|10,56|| align=right|5,710||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83106)||2001 QO238|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,049|| align=right|6,26|| align=right|4,521||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83107)||2001 QZ238|| align=right|15,4|| align=right|2,748|| align=right|0,080|| align=right|3,41|| align=right|4,555||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83108)||2001 QY239|| align=right|14,9|| align=right|3,207|| align=right|0,142|| align=right|3,96|| align=right|5,742||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83109)||2001 QR240|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,040|| align=right|1,38|| align=right|4,625||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83110)||2001 QY240|| align=right|15,1|| align=right|3,025|| align=right|0,128|| align=right|0,78|| align=right|5,261||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83111)||2001 QG241|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,035|| align=right|15,14|| align=right|4,283||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83112)||2001 QO241|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,317|| align=right|18,47|| align=right|4,042||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83113)||2001 QP241|| align=right|16,4|| align=right|2,627|| align=right|0,121|| align=right|9,84|| align=right|4,258||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83114)||2001 QT242|| align=right|16,3|| align=right|2,551|| align=right|0,116|| align=right|4,39|| align=right|4,073||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83115)||2001 QB243|| align=right|15,1|| align=right|2,889|| align=right|0,023|| align=right|2,63|| align=right|4,910||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83116)||2001 QE243|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,005|| align=right|10,69|| align=right|5,466||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83117)||2001 QM243|| align=right|16,8|| align=right|2,378|| align=right|0,209|| align=right|2,48|| align=right|3,666||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83118)||2001 QC244|| align=right|14,8|| align=right|3,501|| align=right|0,096|| align=right|9,70|| align=right|6,549||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83119)||2001 QX244|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,088|| align=right|12,20|| align=right|5,681||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83120)||2001 QP246|| align=right|16,7|| align=right|2,316|| align=right|0,303|| align=right|3,62|| align=right|3,524||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83121)||2001 QX247|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,240|| align=right|6,00|| align=right|4,219||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83122)||2001 QW248|| align=right|14,3|| align=right|3,202|| align=right|0,158|| align=right|1,04|| align=right|5,729||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83123)||2001 QL250|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,178|| align=right|9,48|| align=right|4,688||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83124)||2001 QO250|| align=right|14,4|| align=right|2,946|| align=right|0,145|| align=right|11,21|| align=right|5,055||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83125)||2001 QQ251|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,087|| align=right|6,57|| align=right|3,640||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83126)||2001 QJ253|| align=right|14,8|| align=right|2,887|| align=right|0,031|| align=right|3,57|| align=right|4,906||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83127)||2001 QC256|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,247|| align=right|5,37|| align=right|3,701||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83128)||2001 QV256|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,078|| align=right|11,90|| align=right|5,423||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83129)||2001 QY256|| align=right|15,1|| align=right|2,961|| align=right|0,098|| align=right|13,49|| align=right|5,096||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83130)||2001 QW257|| align=right|13,8|| align=right|3,034|| align=right|0,079|| align=right|10,36|| align=right|5,283||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83131)||2001 QY258|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,133|| align=right|11,20|| align=right|5,331||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83132)||2001 QQ259|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,021|| align=right|9,16|| align=right|5,412||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83133)||2001 QX259|| align=right|14,3|| align=right|2,989|| align=right|0,135|| align=right|7,87|| align=right|5,166||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83134)||2001 QT260|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,083|| align=right|9,00|| align=right|5,372||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83135)||2001 QC261|| align=right|14,9|| align=right|3,097|| align=right|0,032|| align=right|8,85|| align=right|5,448||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83136)||2001 QG261|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,089|| align=right|15,78|| align=right|5,651||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83137)||2001 QL261|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,083|| align=right|11,73|| align=right|4,632||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83138)||2001 QR261|| align=right|14,2|| align=right|3,178|| align=right|0,025|| align=right|8,05|| align=right|5,666||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83139)||2001 QK262|| align=right|14,7|| align=right|3,036|| align=right|0,046|| align=right|10,17|| align=right|5,288||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83140)||2001 QQ262|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,144|| align=right|15,35|| align=right|4,292||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83141)||2001 QZ262|| align=right|17,0|| align=right|2,350|| align=right|0,266|| align=right|6,17|| align=right|3,601||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83142)||2001 QN263|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,106|| align=right|13,50|| align=right|4,413||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83143)||2001 QS263|| align=right|14,7|| align=right|2,798|| align=right|0,244|| align=right|8,86|| align=right|4,680||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83144)||2001 QT263|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,194|| align=right|12,57|| align=right|4,211||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83145)||2001 QS264|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,060|| align=right|14,36|| align=right|5,753||MBA||26. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83146)||2001 QJ265|| align=right|14,3|| align=right|3,135|| align=right|0,176|| align=right|9,99|| align=right|5,549||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83147)||2001 QP265|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,092|| align=right|4,35|| align=right|5,456||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83148)||2001 QQ265|| align=right|14,7|| align=right|2,992|| align=right|0,074|| align=right|10,53|| align=right|5,175||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83149)||2001 QE266|| align=right|15,1|| align=right|3,170|| align=right|0,069|| align=right|8,53|| align=right|5,644||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83150)||2001 QA268|| align=right|14,6|| align=right|3,046|| align=right|0,138|| align=right|6,15|| align=right|5,314||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83151)||2001 QD268|| align=right|14,5|| align=right|2,948|| align=right|0,077|| align=right|9,74|| align=right|5,060||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83152)||2001 QS268|| align=right|14,1|| align=right|2,687|| align=right|0,016|| align=right|12,94|| align=right|4,405||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83153)||2001 QF269|| align=right|13,9|| align=right|2,983|| align=right|0,108|| align=right|9,14|| align=right|5,150||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83154)||2001 QX270|| align=right|14,9|| align=right|3,209|| align=right|0,146|| align=right|15,06|| align=right|5,749||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83155)||2001 QZ271|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,239|| align=right|16,86|| align=right|5,547||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83156)||2001 QB272|| align=right|14,6|| align=right|2,646|| align=right|0,129|| align=right|12,81|| align=right|4,303||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83157)||2001 QR272|| align=right|15,2|| align=right|2,702|| align=right|0,056|| align=right|6,44|| align=right|4,441||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83158)||2001 QB273|| align=right|15,0|| align=right|2,884|| align=right|0,019|| align=right|12,18|| align=right|4,898||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83159)||2001 QQ273|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,123|| align=right|13,35|| align=right|4,402||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83160)||2001 QE274|| align=right|14,0|| align=right|3,173|| align=right|0,096|| align=right|11,53|| align=right|5,652||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83161)||2001 QS275|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,121|| align=right|10,57|| align=right|4,519||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83162)||2001 QU275|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,100|| align=right|12,29|| align=right|5,438||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83163)||2001 QJ276|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,095|| align=right|10,83|| align=right|5,169||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83164)||2001 QE277|| align=right|14,3|| align=right|3,161|| align=right|0,155|| align=right|18,07|| align=right|5,618||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83165)||2001 QH277|| align=right|15,2|| align=right|2,979|| align=right|0,140|| align=right|12,89|| align=right|5,142||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83166)||2001 QR277|| align=right|16,6|| align=right|2,341|| align=right|0,229|| align=right|6,60|| align=right|3,582||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83167)||2001 QO278|| align=right|14,9|| align=right|3,066|| align=right|0,047|| align=right|7,12|| align=right|5,369||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83168)||2001 QY279|| align=right|14,7|| align=right|2,845|| align=right|0,047|| align=right|13,74|| align=right|4,798||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83169)||2001 QR281|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,041|| align=right|16,96|| align=right|5,610||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83170)||2001 QZ281|| align=right|12,9|| align=right|3,155|| align=right|0,028|| align=right|20,17|| align=right|5,603||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83171)||2001 QP283|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,016|| align=right|11,40|| align=right|5,194||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83172)||2001 QG284|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,161|| align=right|8,90|| align=right|5,275||MBA||18. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83173)||2001 QP284|| align=right|15,1|| align=right|2,693|| align=right|0,175|| align=right|2,90|| align=right|4,418||MBA||30. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83174)||2001 QJ285|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,129|| align=right|11,96|| align=right|5,182||MBA||23. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83175)||2001 QS285|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,084|| align=right|17,29|| align=right|5,528||MBA||23. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83176)||2001 QO286|| align=right|14,0|| align=right|3,238|| align=right|0,088|| align=right|15,37|| align=right|5,825||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83177)||2001 QN287|| align=right|14,3|| align=right|2,933|| align=right|0,037|| align=right|7,93|| align=right|5,023||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83178)||2001 QO287|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,214|| align=right|2,67|| align=right|3,745||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83179)||2001 QS287|| align=right|16,2|| align=right|2,542|| align=right|0,226|| align=right|4,70|| align=right|4,052||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83180)||2001 QY287|| align=right|15,5|| align=right|2,782|| align=right|0,010|| align=right|3,23|| align=right|4,640||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83181)||2001 QP289|| align=right|15,4|| align=right|2,917|| align=right|0,059|| align=right|0,87|| align=right|4,982||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83182)||2001 QV291|| align=right|16,8|| align=right|2,298|| align=right|0,229|| align=right|4,17|| align=right|3,484||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83183)||2001 QU292|| align=right|14,7|| align=right|3,200|| align=right|0,066|| align=right|13,71|| align=right|5,724||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83184)||2001 QA293|| align=right|13,6|| align=right|3,056|| align=right|0,057|| align=right|15,13|| align=right|5,343||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83185)||2001 QG294|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,089|| align=right|3,50|| align=right|4,292||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83186)||2001 QM296|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,165|| align=right|2,31|| align=right|4,364||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83187)||2001 QS296|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,166|| align=right|4,80|| align=right|4,516||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83188)||2001 QU296|| align=right|14,5|| align=right|2,709|| align=right|0,093|| align=right|14,59|| align=right|4,458||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83189)||2001 QY296|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,196|| align=right|12,72|| align=right|4,380||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83190)||2001 QU323|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,071|| align=right|11,11|| align=right|5,140||MBA||27. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83191)||2001 QP327|| align=right|15,4|| align=right|3,006|| align=right|0,073|| align=right|3,67|| align=right|5,210||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83192)||2001 QY327|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,070|| align=right|5,74|| align=right|4,559||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83193)||2001 QK330|| align=right|15,0|| align=right|3,149|| align=right|0,119|| align=right|11,27|| align=right|5,586||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83194)||2001 QY330|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,090|| align=right|10,06|| align=right|4,539||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83195)||2001 RJ1|| align=right|14,5|| align=right|3,180|| align=right|0,175|| align=right|0,72|| align=right|5,671||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83196)||2001 RV1|| align=right|15,3|| align=right|3,073|| align=right|0,122|| align=right|10,62|| align=right|5,386||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83197)||2001 RS3|| align=right|15,4|| align=right|2,528|| align=right|0,017|| align=right|15,19|| align=right|4,018||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83198)||2001 RF4|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,017|| align=right|4,47|| align=right|4,318||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83199)||2001 RM5|| align=right|15,6|| align=right|2,551|| align=right|0,163|| align=right|6,59|| align=right|4,074||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83200)||2001 RN6|| align=right|15,9|| align=right|2,601|| align=right|0,173|| align=right|4,45|| align=right|4,193||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83201)||2001 RA7|| align=right|14,5|| align=right|3,213|| align=right|0,140|| align=right|2,28|| align=right|5,758||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83202)||2001 RQ8|| align=right|15,9|| align=right|2,687|| align=right|0,050|| align=right|1,18|| align=right|4,405||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83203)||2001 RN11|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,171|| align=right|7,86|| align=right|4,100||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83204)||2001 RJ12|| align=right|15,1|| align=right|3,206|| align=right|0,151|| align=right|4,39|| align=right|5,739||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83205)||2001 RX12|| align=right|15,8|| align=right|2,614|| align=right|0,137|| align=right|11,34|| align=right|4,225||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83206)||2001 RZ12|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,094|| align=right|16,73|| align=right|5,683||MBA||9. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83207)||2001 RB15|| align=right|15,2|| align=right|3,115|| align=right|0,027|| align=right|8,57|| align=right|5,497||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83208)||2001 RH15|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,185|| align=right|11,07|| align=right|4,221||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83209)||2001 RV16|| align=right|14,8|| align=right|3,166|| align=right|0,098|| align=right|5,89|| align=right|5,633||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83210)||2001 RH19|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,073|| align=right|12,58|| align=right|4,666||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83211)||2001 RB21|| align=right|15,9|| align=right|2,699|| align=right|0,021|| align=right|1,40|| align=right|4,434||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83212)||2001 RU21|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,042|| align=right|16,38|| align=right|5,373||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83213)||2001 RD22|| align=right|14,9|| align=right|3,024|| align=right|0,178|| align=right|11,93|| align=right|5,259||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83214)||2001 RO22|| align=right|15,4|| align=right|2,664|| align=right|0,050|| align=right|4,63|| align=right|4,347||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83215)||2001 RT23|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,116|| align=right|8,58|| align=right|4,688||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83216)||2001 RA27|| align=right|15,2|| align=right|2,873|| align=right|0,012|| align=right|6,98|| align=right|4,868||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83217)||2001 RF27|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,067|| align=right|1,94|| align=right|5,233||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83218)||2001 RP27|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,042|| align=right|7,74|| align=right|5,422||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83219)||2001 RV27|| align=right|16,4|| align=right|2,696|| align=right|0,089|| align=right|2,19|| align=right|4,425||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83220)||2001 RW29|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,054|| align=right|0,59|| align=right|4,558||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83221)||2001 RP31|| align=right|15,2|| align=right|3,212|| align=right|0,111|| align=right|11,07|| align=right|5,755||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83222)||2001 RU31|| align=right|14,4|| align=right|2,801|| align=right|0,206|| align=right|7,25|| align=right|4,688||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83223)||2001 RA32|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,109|| align=right|4,55|| align=right|5,253||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83224)||2001 RA33|| align=right|14,8|| align=right|3,022|| align=right|0,044|| align=right|7,52|| align=right|5,252||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83225)||2001 RS33|| align=right|15,3|| align=right|2,981|| align=right|0,052|| align=right|3,37|| align=right|5,146||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83226)||2001 RH34|| align=right|14,6|| align=right|2,799|| align=right|0,182|| align=right|6,88|| align=right|4,683||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83227)||2001 RS34|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,122|| align=right|14,07|| align=right|4,161||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83228)||2001 RF35|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,256|| align=right|10,41|| align=right|5,554||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83229)||2001 RK36|| align=right|14,2|| align=right|3,093|| align=right|0,035|| align=right|8,74|| align=right|5,439||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83230)||2001 RW37|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,033|| align=right|9,08|| align=right|5,485||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83231)||2001 RG38|| align=right|16,2|| align=right|2,585|| align=right|0,167|| align=right|7,81|| align=right|4,155||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83232)||2001 RD41|| align=right|15,1|| align=right|3,213|| align=right|0,173|| align=right|15,74|| align=right|5,758||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83233)||2001 RT41|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,168|| align=right|0,78|| align=right|5,347||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83234)||2001 RA44|| align=right|14,0|| align=right|3,237|| align=right|0,081|| align=right|11,42|| align=right|5,824||MBA||9. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83235)||2001 RB44|| align=right|15,3|| align=right|2,914|| align=right|0,095|| align=right|1,55|| align=right|4,975||MBA||9. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83236)||2001 RW44|| align=right|15,1|| align=right|2,668|| align=right|0,063|| align=right|12,97|| align=right|4,357||MBA||9. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83237)||2001 RV45|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,036|| align=right|15,16|| align=right|4,192||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83238)||2001 RC46|| align=right|14,5|| align=right|2,964|| align=right|0,112|| align=right|9,94|| align=right|5,102||MBA||9. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(83239)||2001 RH51|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,209|| align=right|13,62|| align=right|3,749||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83240)||2001 RG52|| align=right|15,0|| align=right|2,998|| align=right|0,122|| align=right|8,95|| align=right|5,190||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83241)||2001 RH52|| align=right|15,0|| align=right|3,012|| align=right|0,072|| align=right|9,69|| align=right|5,226||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83242)||2001 RU54|| align=right|15,1|| align=right|3,005|| align=right|0,083|| align=right|1,74|| align=right|5,209||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83243)||2001 RY54|| align=right|14,5|| align=right|3,182|| align=right|0,124|| align=right|14,45|| align=right|5,674||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83244)||2001 RH56|| align=right|14,6|| align=right|3,136|| align=right|0,068|| align=right|10,66|| align=right|5,553||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83245)||2001 RQ57|| align=right|16,6|| align=right|2,460|| align=right|0,184|| align=right|2,98|| align=right|3,858||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83246)||2001 RY57|| align=right|14,5|| align=right|3,187|| align=right|0,159|| align=right|2,33|| align=right|5,689||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83247)||2001 RZ58|| align=right|15,2|| align=right|2,864|| align=right|0,018|| align=right|5,09|| align=right|4,846||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83248)||2001 RQ60|| align=right|16,0|| align=right|2,707|| align=right|0,069|| align=right|7,48|| align=right|4,452||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83249)||2001 RD61|| align=right|15,1|| align=right|2,702|| align=right|0,046|| align=right|7,02|| align=right|4,441||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83250)||2001 RF62|| align=right|15,4|| align=right|3,100|| align=right|0,135|| align=right|7,20|| align=right|5,457||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov